Tubaria — рід грибів родини Inocybaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Tubaria відносять 127 видів:

Примітки

Джерела 
 Gillet, C.C. 1876. Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France. :177-560 - P.537

Роди грибів
Агарикоміцети